Бугрове — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область, Казахстан
 Бугрове — село, Звіриноголовський округ, Курганська область, Росія